Ембріон:

 Ембріон — стадія розвитку організму, починаючи зі стадії зиготи до народження чи виходу з яйцевих оболонок.
 «Ембріон» — американський фільм страхіть.

Посилання